Ridolfi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alighiero Ridolfi (1924-1978), ciclista italiano.
 Carlo Ridolfi (1594 1658), pintor y escritor italiano.
 Juan Carlos Ridolfi (1958-),  conocido comúnmente como "Lito", piloto de automovilismo actualmente retirado.
 Niccolò Ridolfi (1501-1550), eclesiástico italiano.

Además, puede hacer referencia a:
 Conspiración de Ridolfi,  complot católico de 1570, destinado a asesinar a la reina Isabel I de Inglaterra.